Récit steht für:

 Erzählung (französisch)
 récit, literaturwissenschaftlicher Begriff, siehe Gérard Genette #Leben
 Récit, Werk einer Orgel, siehe Orgel-Glossar #R

Siehe auch: